Dit is de wereldranglijst voor mannen van september 2018 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 september 2018. Deze lijst zorgde voor een unicum in de geschiedenis van de ranglijst: het Franse als Belgische voetbalelftal stonden met evenveel punten op de eerste plaats, iets dat nooit eerder gebeurd is.

Mannen 09